The Struggle est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 The Struggle, film muet américain réalisé par Frank Montgomery, sorti en 1913 ;
 The Struggle, film muet américain réalisé par George Melford, sorti en 1913 ;
 The Struggle, film américain réalisé par D.W. Griffith, sorti en 1931 ;
 The Struggle, film canadien réalisé par Andrew Semple, sorti en 2002 ;

Musique 
 The Struggle, album de Cappadonna (2003)

Voir aussi